La denominazione commerciale Moto Morini 125 è utilizzata per definire diversi modelli:
 Moto Morini T125 (1946-1954)
 Moto Morini S125 (1947-1953)
 Moto Morini 125 T/S (1954-1958)
 Moto Morini 125 Corsaro (1959-1969)
 Moto Morini 125 Monello (1962-1968)
 Moto Morini 125 Corsaro Regolarità (1967-1972)
 Moto Morini 125 Corsaro Contry (1970-1972)
 Moto Morini 125 Corsaro SS (1970-1975)
 Moto Morini 125 H (1975-1979)
 Moto Morini 125 kJ (19??-19??)